Округ Вашингтон () се може односити на 30 округа и један еквивалент округа у Сједињеним Америчким Државама:

Данашњи окрузи 

 Округ Вашингтон (Ајдахо)
 Округ Вашингтон (Ајова)
 Округ Вашингтон (Алабама)
 Округ Вашингтон (Арканзас)
 Округ Вашингтон (Вермонт)
 Округ Вашингтон (Вирџинија)
 Округ Вашингтон (Висконсин)
 Округ Вашингтон (Илиноис)
 Округ Вашингтон (Индијана)
 Округ Вашингтон (Јута)
 Округ Вашингтон (Канзас)
 Округ Вашингтон (Кентаки)
 Округ Вашингтон (Колорадо)
 Округ Вашингтон (Мејн)
 Округ Вашингтон (Мериленд)

 Округ Вашингтон (Минесота)
 Округ Вашингтон (Мисисипи)
 Округ Вашингтон (Мисури)
 Округ Вашингтон (Небраска)
 Округ Вашингтон (Њујорк)
 Округ Вашингтон (Оклахома)
 Округ Вашингтон (Орегон)
 Округ Вашингтон (Охајо)
 Округ Вашингтон (Пенсилванија)
 Округ Вашингтон (Роуд Ајланд)
 Округ Вашингтон (Северна Каролина)
 Округ Вашингтон (Тенеси)
 Округ Вашингтон (Тексас)
 Округ Вашингтон (Флорида)
 Округ Вашингтон (Џорџија)
 Парохија Вашингтон (Луизијана) (Округ Вашингтон (Луизијана))

Некадашњи окрузи 
 Округ Вашингтон (Јужна Дакота), бивши округ (1883–1943), чија је територија припојена окрузима Џексон, Пенингтон и Шенон.
 Округ Вашингтон (Округ Колумбија) (укинут 1871)

Друго 
 Округ Вашингтон (албум), албум америчког фолк певача Арла Гатрија из 1970.